Cet article traite des subdivisions territoriales du royaume de Roumanie entre 1941 et 1944. À la suite de l'occupation soviétique de la Bessarabie et du nord de la Bucovine (28 juin-4 juillet 1940), du deuxième arbitrage de Vienne (30 août 1940) et du traité de Craiova (7 septembre 1940), des territoires qui faisaient auparavant partie de la Roumanie ont été respectivement rendus à l'Union soviétique, la Hongrie et la Bulgarie. En septembre 1940, le système administratif mis en place en 1938 sur la base des « ținuturi » (régions) est dissous et les anciens comtés (județe) sont réintroduits.

En 1941, la participation roumaine à l'invasion de l'Union soviétique conduit à la récupération de la Bessarabie et du nord de la Bucovine. La Transnistrie, avec le principal port de la mer Noire d'Odessa, est occupée par l'armée roumaine à l'automne 1941 et est maintenue sous administration roumaine sans être officiellement annexée.

Comme dans la période 1926-1938, la Roumanie dispose de deux niveaux de subdivisions administratives. La division de premier niveau est le comté (Județ) et la ville à statut municipal (Municipiu). Les comtés sont divisés en districts (Plasă) et districts urbains (Oraș), qui constituent le deuxième niveau. Le gouvernement roumain est représenté au niveau du comté et dans la municipalité de Bucarest par un préfet et au niveau du district par un préteur. Entre 1941 et 1944, ces postes sont généralement occupés par des officiers de rang intermédiaire de l'armée roumaine.

La ville de Bucarest disposait d'un statut unique d'être à la fois une ville à statut municipal et la capitale de la Roumanie (Capitala României) et était juridiquement distincte des autres comtés et villes.

De plus, les territoires récupérés de l'Union soviétique ont été organisés en 2 grands gouvernorats (Guvernăminte) dirigés par des officiers de haut rang de l'armée roumaine : le gouvernorat de Bucovine (capitale à Cernăuți) et le gouvernorat de Bessarabie (capitale à Chișinău).

Un autre gouvernorat est créé en Transnistrie avec la capitale établie d'abord à Tiraspol (1941–42), puis déplacée à Odessa (1942–44). Contrairement à la Bessarabie et à la Bucovine, la Transnistrie n'était pas considérée comme faisant partie intégrante de la Roumanie en 1941-44 et les divisions administratives soviétiques de second niveau, les « raions », étaient conservées intactes.

Voici la liste des subdivisions administratives de la Roumanie en mai 1942. Les capitales des comtés sont indiquées entre parenthèses. Remarque : les noms de district coïncident avec les noms de leurs capitales, sauf indication contraire (par exemple : Plasa Ștefan Vodă-Rădăuți)

I. La Roumanie proprement dite

 Județul Bihor (Beiuș)
 Orașul Beiuș
 Plasa Beiuș
 Plasa Beliu
 Plasa Ceica
 Plasa Ciumeghiu
 Plasa Tinca
 Plasa Vașcău
 Județul Arad (Arad)
 Municipiul Arad
 Plasa Aradu Nou
 Plasa Curtici
 Plasa Chișineu-Criș
 Plasa Gurahonț
 Plasa Hălmagiu
 Plasa Ineu
 Plasa Pecica
 Plasa Radna
 Plasa Săvârșin
 Plasa Sfânta Ana
 Plasa Sebiș
 Plasa Șiria
 Plasa Târnova
 Județul Timiș-Torontal (Timișoara)
 Municipiul Timișoara
 Orașul Lipova
 Plasa Buziaș
 Plasa Chizătău
 Plasa Ciacova
 Plasa Deta
 Plasa Gătaia
 Plasa Giulvăz
 Plasa Jimbolia
 Plasa Lipova
 Plasa Periam
 Plasa Recaș
 Plasa Sânnicolau Mare
 Plasa Timișoara
 Plasa Vinga
 Județul Caraș (Oravița)
 Orașul Oravița
 Orașul Reșița
 Plasa Bocșa Vasiova
 Plasa Bozovici
 Plasa Moldova Nouă
 Plasa Oravița
 Plasa Reșița
 Plasa Sasca Montană
 Județul Severin (Lugoj)
 Orașul Lugoj
 Orașul Caransebeș
 Orașul Orșova
 Plasa Balint
 Plasa Birchiș
 Plasa Caransebeș
 Plasa Făget
 Plasa Lugoj
 Plasa Margina
 Plasa Orșova
 Plasa Sacu
 Plasa Teregova
 Județul Cluj-Turda (Turda)
 Orașul Turda
 Plasa Baia de Arieș
 Plasa Câmpeni
 Plasa Câmpia Turzii
 Plasa Călata
 Plasa Căpuș
 Plasa Iara
 Plasa Luduș
 Plasa Mihai Viteazu
 Plasa Mociu
 Plasa Sărmaș
 Plasa Săvădisla
 Plasa Turda
 Județul Hunedoara (Deva)
 Orașul Deva
 Orașul Brad
 Orașul Hunedoara
 Orașul Hațeg
 Orașul Orăștie
 Orașul Petroșani
 Plasa Baia de Criș
 Plasa Brad
 Plasa Deva
 Plasa Dobra
 Plasa Geoagiu
 Plasa Hațeg
 Plasa Hunedoara
 Plasa Ilia
 Plasa Orăștie
 Plasa Petroșani
 Plasa Pui
 Plasa Sarmisegetuza
 Județul Alba (Alba Iulia)
 Municipiul Alba Iulia
 Orașul Abrud
 Orașul Aiud
 Orașul Sebeș
 Plasa Abrud
 Plasa Aiud
 Plasa Alba Iulia
 Plasa Ocna Mureș
 Plasa Sebeș
 Plasa Teiuș
 Plasa Vințu de Jos
 Plasa Zlatna
 Județul Târnava Mică (Blaj)
 Orașul Blaj
 Orașul Dumbrăveni
 Orașul Târnăveni
 Plasa Bachnea
 Plasa Blaj
 Plasa Dumbrăveni
 Plasa Iernut
 Plasa Târnăveni
 Plasa Valea Lungă
 Județul Târnava Mare (Sighișoara)
 Orașul Sighișoara
 Orașul Mediaș
 Plasa Agnita
 Plasa Mediaș
 Plasa Rupea
 Plasa Saschiz
 Plasa Sighișoara
 Plasa Șeica Mare
 Județul Sibiu (Sibiu)
 Municipiul Sibiu
 Plasa Mercurea Sibiului
 Plasa Nocrich
 Plasa Ocna Sibiului
 Plasa Săliște
 Plasa Sibiu
 Plasa Tălmaciu
 Județul Făgăraș (Făgăraș)
 Orașul Făgăraș
 Plasa Arpașu de Jos
 Plasa Cincu
 Plasa Făgăraș
 Plasa Șercaia
 Județul Brașov (Brașov)
 Municipiul Brașov
 Plasa Codlea
 Plasa Cernatu
 Plasa Feldioara
 Plasa Hărman
 Plasa Intorsura Buzăului
 Plasa Zărnești
 Județul Mehedinți (Turnu Severin)
 Orașul Turnu Severin
 Orașul Baia de Aramă
 Orașul Strehaia
 Plasa Baia de Aramă
 Plasa Bâcleșu
 Plasa Bălăcița
 Plasa Broșteni
 Plasa Cujmir
 Plasa Devesel
 Plasa Malovăț
 Plasa Strehaia
 Plasa Turnu Severin
 Plasa Vânju Mare
 Județul Gorj (Târgu Jiu)
 Orașul Târgu Jiu
 Plasa Brădiceni
 Plasa Novaci
 Plasa Peșteana-Jiu
 Plasa Târgu Cărbunești
 Plasa Târgu Jiu
 Plasa Târgu Logrești
 Județul Vâlcea (Râmnicu Vâlcea)
 Orașul Râmnicu Vâlcea
 Orașul Băile Govora
 Orașul Călimănești
 Orașul Drăgășani
 Orașul Ocnele Mari
 Plasa Bălcești
 Plasa Drăgășani
 Plasa Grădiștea
 Plasa Horezu
 Plasa Lădești
 Plasa Râmnicu Vâlcea
 Județul Romanați (Caracal)
 Orașul Caracal
 Orașul Balș
 Orașul Corabia
 Plasa Balș
 Plasa Caracal
 Plasa Corabia
 Plasa Dioști
 Plasa Piatra Olt
 Plasa Zănoaga
 Județul Dolj (Craiova)
 Municipiul Craiova
 Orașul Băilești
 Orașul Calafat
 Orașul Plenița
 Plasa Amaradia
 Plasa Bârca
 Plasa Băilești
 Plasa Brabova
 Plasa Breasta
 Plasa Calafat
 Plasa Craiova
 Plasa Filiași
 Plasa Gângiova
 Plasa Murgașu
 Plasa Plenița
 Plasa Rojiștea
 Plasa Segarcea
 Județul Argeș (Pitești)
 Orașul Pitești
 Orașul Curtea de Argeș
 Plasa Costești
 Plasa Curtea de Argeș
 Plasa Jiblea
 Plasa Pitești
 Plasa Rociu
 Plasa Stoicești
 Plasa Titești
 Județul Muscel (Câmpulung)
 Orașul Câmpulung
 Plasa Câmpulung
 Plasa Domnești
 Plasa Stâlpeni
 Plasa Drăgănești-Muscel
 Județul Dâmbovița (Târgoviște)
 Orașul Târgoviște
 Orașul Găești
 Orașul Pucioasa
 Plasa Bilciurești
 Plasa Colanu
 Plasa Găești
 Plasa Ghergani
 Plasa Pucioasa
 Plasa Titu
 Plasa Târgoviște
 Plasa Valea Mare
 Plasa Voinești
 Județul Olt (Slatina)
 Orașul Slatina
 Plasa Drăgănești-Olt
 Plasa Potcoava
 Plasa Slatina
 Plasa Spineni
 Plasa Vulturești
 Județul Teleorman (Turnu Măgurele)
 Orașul Turnu Măgurele
 Orașul Alexandria
 Orașul Roșiori de Vede
 Orașul Zimnicea
 Plasa Alexandria
 Plasa Balaci
 Plasa Roșiorii de Vede
 Plasa Salcia
 Plasa Slăvești
 Plasa Turnu Măgurele
 Plasa Vârtoapele de Sus
 Plasa Zimnicea
 Județul Vlașca (Giurgiu)
 Orașul Giurgiu
 Plasa Arsache
 Plasa Comana
 Plasa Corbii Mari
 Plasa Drăgănești-Vlașca
 Plasa Giurgiu
 Plasa Ghimpați
 Plasa Siliștea
 Plasa Vida
 Județul Ilfov (București)
 Municipiul București
 Orașul Oltenița
 Plasa Bolintin-Vale
 Plasa Brănești
 Plasa Budești
 Plasa Buftea
 Plasa Domnești
 Plasa Fierbinți-Târg
 Plasa Oltenița
 Plasa Otopeni
 Plasa Pârlita
 Plasa Vidra
 Județul Prahova (Ploești)
 Municipiul Ploești
 Orașul Câmpina
 Orașul Filipești-Târg
 Orașul Predeal
 Orașul Sinaia
 Orașul Slănic
 Orașul Urlați
 Orașul Vălenii de Munte
 Plasa Bălțești
 Plasa Câmpina
 Plasa Drăgănești-Prahova
 Plasa Filipești-Târg
 Plasa Ploești
 Plasa Poenari-Burchi
 Plasa Sinaia
 Plasa Slănic
 Plasa Urlați
 Plasa Vălenii de Munte
 Județul Buzău (Buzău)
 Orașul Buzău
 Orașul Mizil
 Plasa Buzău
 Plasa Gura Dimieni
 Plasa Mărăcineni
 Plasa Mihăilești
 Plasa Mizil
 Plasa Pârscov
 Plasa Pătârlagele
 Plasa Pogoanele
 Județul Râmnicu Sărat (Râmnicu Sărat)
 Orașul Râmnicu Sărat
 Plasa Râmnicu-Râmnicu Sărat
 Plasa Boldu
 Plasa Dumitrești
 Plasa Măicănești
 Plasa Plăinești
 Județul Ialomița (Călărași)
 Orașul Călărași
 Orașul Fetești
 Orașul Slobozia
 Orașul Urziceni
 Plasa Călărași
 Plasa Căzănești
 Plasa Dragoș-Vodă
 Plasa Fetești
 Plasa Lehliu
 Plasa Slobozia
 Plasa Țăndărei
 Plasa Urziceni
 Județul Brăila (Brăila)
 Municipiul Brăila
 Plasa Ianca
 Plasa I.C. Brătianu
 Plasa Lacu Sărat
 Plasa Viziru
 Județul Constanța (Constanța)
 Municipiul Constanța
 Orașul Carmen-Sylva
 Orașul Cernavodă
 Orașul Eforie
 Orașul Hârșova
 Orașul Mangalia
 Orașul Medgidia
 Orașul Ostrov
 Orașul Techirghiol
 Plasa Adamclisi
 Plasa Cernavodă
 Plasa Cogealac
 Plasa Constanța
 Plasa Hârșova
 Plasa Mangalia
 Plasa Medgidia
 Plasa Negru-Vodă
 Plasa Ostrov
 Județul Tulcea (Tulcea)
 Orașul Tulcea
 Orașul Babadag
 Orașul Isaccea
 Orașul Măcin
 Orașul Sulina
 Plasa Babadag
 Plasa Măcin
 Plasa Sulina
 Plasa Topolog
 Plasa Tulcea
 Județul Covurlui (Galați)
 Municipiul Galați
 Plasa Bujor-Târgu Bujor
 Plasa Foltești
 Plasa Independența
 Județul Putna (Focșani)
 Orașul Focșani
 Orașul Mărășești
 Orașul Adjud
 Orașul Panciu
 Orașul Odobești
 Plasa Adjud
 Plasa Focșani
 Plasa Năruja
 Plasa Odobești
 Plasa Panciu
 Plasa Vidra
 Județul Tecuci (Tecuci)
 Orașul Tecuci
 Plasa Homocea
 Plasa Ivești
 Plasa Nicorești
 Plasa Podu Turcului
 Plasa Stănișești
 Județul Tutova (Bârlad)
 Orașul Bârlad
 Plasa Ghidgeni
 Plasa Murgeni
 Plasa Puești
 Plasa Zorleni
 Județul Fălciu (Huși)
 Orașul Huși
 Orașul Fălciu
 Plasa Epureni
 Plasa Fălciu
 Plasa Răducăneni
 Județul Vaslui (Vaslui)
 Orașul Vaslui
 Plasa Codăești
 Plasa Negrești
 Plasa Pungești
 Plasa Vaslui
 Județul Bacău (Bacău)
 Orașul Bacău
 Orașul Moinești
 Orașul Târgu Ocna
 Orașul Băile Slănic
 Plasa Bacău
 Plasa Moinești
 Plasa Parincea
 Plasa Răcăciuni
 Plasa Târgu Ocna
 Plasa Tescani
 Plasa Traian
 Județul Neamț (Piatra Neamț)
 Orașul Piatra Neamț
 Orașul Buhuși
 Orașul Târgu Neamț
 Plasa Buhuși
 Plasa Ceahlău
 Plasa Piatra Neamț
 Plasa Ștefan cel Mare
 Plasa Târgu Neamț
 Județul Roman (Roman)
 Orașul Roman
 Plasa Dămienești
 Plasa Mircești
 Plasa Porcești
 Plasa Târgu Bâra
 Județul Baia (Fălticeni)
 Orașul Fălticeni
 Orașul Pașcani
 Plasa Boroaia
 Plasa Dolhasca
 Plasa Mălini
 Plasa Pașcani
 Județul Iași (Iași)
 Municipiul Iași
 Orașul Târgu Frumos
 Plasa Bivolari
 Plasa Buciumi
 Plasa Copou-Târgu Copou
 Plasa Galata
 Plasa Podu Iloaiei
 Plasa Târgu Frumos
 Județul Botoșani (Botoșani)
 Orașul Botoșani
 Orașul Hârlău
 Orașul Ștefănești/Ștefănești-Prut
 Plasa Botoșani
 Plasa Bucecea
 Plasa Sulița
 Plasa Ștefănești-Prut

II. Gouvernorat de Bucovine

 Județul Dorohoi (Dorohoi)
 Orașul Dorohoi
 Orașul Darabani
 Orașul Herța
 Orașul Mihăileni
 Orașul Săveni
 Plasa Dorohoi
 Plasa Herța
 Plasa Lascăr-Darabani
 Plasa Săveni
 Județul Suceava (Suceava)
 Orașul Suceava
 Orașul Solca
 Plasa Cetatea Sucevei-Suceava
 Plasa Solca
 Județul Câmpulung (Câmpulung)
 Orașul Câmpulung Moldovenesc
 Orașul Gura Humorului
 Orașul Vatra Dornei
 Plasa Câmpulung Moldovenesc
 Plasa Gura Humorului
 Plasa Vatra Dornei
 Județul Rădăuți (Rădăuți)
 Orașul Rădăuți
 Orașul Siret
 Plasa Seletin
 Plasa Siret
 Plasa Ștefan Vodă-Rădăuţi
 Județul Storojineț (Storojineț)
 Orașul Storojineț
 Orașul Vășcăuți/Vășcăuți pe Ceremuș
 Orașul Vijnița
 Plasa Storojineț
 Plasa Vășcăuți
 Plasa Vijnița
 Județul Cernăuți (Cernăuți)
 Municipiul Cernăuți
 Orașul Cozmeni
 Orașul Sadagura
 Orașul Târgu Nistrului
 Plasa Cernăuți
 Plasa Cozmeni
 Plasa Nistru-Târgu Nistrului
 Județul Hotin (Hotin)
 Orașul Hotin
 Orașul Sulița/Târgu Sulița
 Plasa Briceni
 Plasa Chilieni
 Plasa Hotin
 Plasa Lipcani
 Plasa Secureni
 Plasa Sulița/Târgu Sulița

III. Gouvernorat de Bessarabie

 Județul Soroca (Soroca)
 Orașul Soroca
 Plasa Climăuți-Lipnic
 Plasa Florești
 Plasa Nădușita-Drochia
 Plasa Soroca
 Județul Bălți (Bălți)
 Municipiul Bălți
 Orașul Fălești
 Plasa Bălți
 Plasa Cornești
 Plasa Fălești
 Plasa Glodeni
 Plasa Râșcani
 Județul Orhei (Orhei)
 Orașul Orhei
 Orașul Rezina
 Plasa Chiperceni
 Plasa Orhei
 Plasa Rezina
 Plasa Telenești
 Județul Lăpușna (Chișinău)
 Municipiul Chișinău
 Orașul Călărași-Târg
 Plasa Budești-Chişinău
 Plasa Călărași-Călăraşi-Târg
 Plasa Hâncești
 Plasa Ialoveni
 Plasa Nisporeni
 Județul Tighina (Tighina)
 Municipiul Tighina
 Orașul Comrat
 Plasa Căușani
 Plasa Comrat
 Plasa Cimișlia
 Plasa Taraclia
 Plasa Tighina
 Județul Cahul (Cahul)
 Orașul Cahul
 Orașul Leova
 Plasa Cantemir-Leova
 Plasa Ion Voevod-Cahul
 Plasa Ștefan cel Mare-Baimaclia
 Plasa Traian-Taraclia
 Județul Ismail (Ismail)
 Orașul Ismail
 Orașul Bolgrad
 Orașul Reni
 Plasa Bolgrad
 Plasa Ismail
 Plasa Reni
 Județul Chilia (Chilia Nouă)
 Orașul Chilia Nouă
 Orașul Vâlcov
 Plasa Chilia
 Plasa Tarutino
 Plasa Tătărești
 Județul Cetatea Albă (Cetatea Albă)
 Municipiul Cetatea Albă
 Plasa Bairamcea
 Plasa Liman-Cetatea Albă
 Plasa Tuzla
 Plasa Volintiri

IV. Gouvernorat de Transnistrie

 Județul Moghilău (Moghilău)
 Orașul Moghilău
 Orașul Șmerinca
 Raionul Balchi
 Raionul Copaigorod
 Raionul Crasnoe
 Raionul Iarișev
 Raionul Sargorod
 Raionul Șmerinca
 Raionul Stanislavcic
 Județul Tulcin (Tulcin)
 Orașul Moghilău
 Raionul Șmerinca
 Raionul Braslav
 Raionul Spicov
 Raionul Trostineț
 Raionul Tulcin
 Județul Jugastru (Iampol)
 Orașul Iampol
 Raionul Cernovăț
 Raionul Crijopol
 Raionul Iampol
 Raionul Tomaspol
 Județul Balta (Balta)
 Orașul Balta
 Orașul Berșad
 Raionul Balta
 Raionul Berșad
 Raionul Cicelnic
 Raionul Obadovca
 Raionul Olgopol
 Raionul Pesceana
 Raionul Savrani
 Județul Râbnița (Râbnița)
 Orașul Bârzula
 Orașul Râbnița
 Raionul Bârzula
 Raionul Camenca
 Raionul Codâma
 Raionul Piesceanca
 Raionul Râbnița
 Județul Golta (Golta)
 Orașul Golta
 Raionul Crivoe-Oziero
 Raionul Domaniovca
 Raionul Golta
 Raionul Liubașovca
 Raionul Vradievca
 Județul Ananiev (Ananiev)
 Orașul Ananiev
 Raionul Ananiev
 Raionul Cernova
 Raionul Petroverovca
 Raionul Sfânta Troițca
 Raionul Siraievo
 Raionul Valea Hoțului
 Județul Dubăsari (Dubăsari)
 Orașul Dubăsari
 Orașul Grigoriopol
 Raionul Ciorna
 Raionul Dubăsari
 Raionul Grigoriopol
 Raionul Ocna
 Raionul Zaharievca
 Județul Tiraspol (Tiraspol)
 Municipiul Tiraspol
 Raionul Grosulova
 Raionul Razdelnaia
 Raionul Selz
 Raionul Slobozia
 Raionul Tebricovo
 Raionul Tiraspol
 Județul Ovidiopol (Ovidiopol)
 Orașul Ovidiopol
 Raionul Balaevca
 Raionul Franzfeld
 Raionul Ovidiopol
 Raionul Vigoda
 Județul Odessa (Odessa)
 Municipiul Odessa
 Raionul Antono-Codincevo
 Raionul Blagujevo
 Raionul Ianovca
 Raionul Odessa
 Județul Berezovca (Berezovca)
 Orașul Berezovca
 Raionul Berezovca
 Raionul Landau
 Raionul Mostovoi
 Raionul Veselinovo
 Județul Oceacov (Oceacov)
 Orașul Oceacov
 Raionul Crasna
 Raionul Oceacov
 Raionul Varvarovca

Notes et références

Bibliographie 
 Monitorul  al Romaniei, 1942
 Buletinul Provinciei Basarabia, 1 februarie 1942
 Buletinul Administratiei Provinciale a Bucovinei, vol. I (1941/1942), vol. II (1942)
 Buletinul Transnistriei, vol. I (1942)

Géographie de la Roumanie
Subdivision en Roumanie
Histoire de la Roumanie pendant la Seconde Guerre mondiale
Histoire de la Transnistrie